Mužská čtyřhra If Stockholm Open 2016 probíhala ve druhé polovině října 2016. Do deblové soutěže stockholmského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl americký pár Nicholas Monroe a Jack Sock, jehož členové se rozhodli turnaje nezúčastnit.

Vítězem se stal švédský bratrský pár složený z 20letého Eliase a 18letého Mikaela Ymerových, kteří ve finále za 51 minut deklasovali chorvatsko-novozélandské turnajové čtyřky Mateho Paviće s Michaelem Venusem výsledkem 6–1 a 6–1. V duelu odvrátili všech sedm brejkbolů a naopak využili pět z osmi brejkových příležitostí.

Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali premiérový titul na okruhu ATP Tour. Elias Ymer nastoupil teprve do druhé deblové soutěže ATP v kariéře (po Bastadu 2014), zatímco pro mladšího sourozence Mikaela Ymera se jednalo o debut v této úrovni tenisu. Ve Stockholmu se stali prvním švédským vítězným párem od roku 1998, a tehdejších šampionů Nicklase Kultiho a Mikaela Tillströma.

Nasazení párů 
  Marcelo Melo /  Bruno Soares (semifinále)
  Rohan Bopanna /  Treat Conrad Huey (semifinále)
  Marcin Matkowski /  Jean-Julien Rojer (1. kolo)
  Mate Pavić /  Michael Venus (finále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Stockholm Open
Tenis ve Švédsku v roce 2016
ATP World Tour 2016